Thommy Abrahamsson, švedski hokejist, * 8. april 1947, Umeå, Švedska.

Abrahamsson je večino kariere igral za klub Leksands IF v švedski ligi, skupno kar trinajst sezon, ob koncu kariere je igral še švedski klub Timrå IK, pred tem pa tudi eno sezono v ligi NHL za klub Hartford Whalers. V sezoni 1972/73 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista, v letih 1973 in 1974 pa na švedsko tekmo zvezd. Trikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil z reprezentanco četrti, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj.

Njegov brat dvojček Christer je bil hokejski vratar.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 25
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
| 3
| 5
| 8
|
| 12
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 20
| 4
| 5
| 9
|
| 15
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 26
| 12
| 6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 8
| 7
| 15
|
| 17
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 8
| 8
| 16
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 12
| 5
| 17
| +18
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 25
| 5
| 14
| 19
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 14
| 6
| 20
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 15
| 11
| 26
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New England Whalers
| WHA
| 74/75
|
| 76
| 8
| 22
| 30
|
| 46
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| New England Whalers
| WHA
| 75/76
|
| 63
| 14
| 21
| 35
|
| 47
|
| 17
| 2
| 4
| 6
|
| 15
|-
| New England Whalers
| WHA
| 76/77
|
| 64
| 6
| 24
| 30
|
| 33
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 28
| 17
| 5
| 22
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 24
| 6
| 4
| 10
|
| 55
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 26
| 9
| 6
| 15
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 80/81
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 80/81
|
| 32
| 6
| 11
| 17
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 28
| 10
| 4
| 14
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 18
| 18
| 36
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 679
| bgcolor="#7FFF00" | 181
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 620
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti New England Whalers
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Timrå IK
Dvojčki v športu